Phagspa (ou également ’phags-pa) peut signifier :
 Drogön Chögyal Phagpa, un lama tibétain qui créa vers 1269 une nouvelle écriture pour l’Empire mongol ;
 l’écriture ’phags-pa, son invention.